Tělovýchovná jednota Sokol Herálec je fotbalový klub z česko-moravského pomezí, hrající od sezóny 2016/17 I. A třídu Kraje Vysočina – sk. B (6. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1953.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Herálec.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1953
TJ Sokol
Sportovní kluby v okrese Žďár nad Sázavou
Fotbal v okrese Žďár nad Sázavou